Fleming, angol családnév
 Amerikai Egyesült Államok
 Fleming, település Colorado államban
 Fleming, település Indiana államban
 Fleming, település Kansas államban
 Fleming, település Missouri államban
 Fleming, település New York államban
 Fleming, település Ohio államban
 Ausztrália
 Fleming, település az Északi területen
 Kanada
 Fleming, település Saskatchewan tartományban